Натуральне число 926
 926 рік до нашої ери
 926 рік нашої ери